Мария Николова Чопова по баща Делчева, известна като Руша, българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е през 1868 година в Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция, в семейството на Никола Делчев и Султана Делчева. Най-голямата сестра е на лидера на ВМОРО Гоце Делчев. Омъжва се за фурнаджията Андон (Доне) Чопов. Членка е на основания от брат ѝ Гоце в 1895 година Кукушки комитет на ВМОРО, като изпълнява отговорни задачи, а къщата ѝ става средище за нелегалните дейци на организацията.

Известно време е съветник на кукушкото ръководно тяло на ВМОРО и куриер. След Младотурската революция в 1909 година подпомага детронирането на султан Абдул Хамид II.

В Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение заедно със синовете си Мирчо, Тодор, Туше и Владимир и брат си Христо Делчев. Войвода е в Кукушката чета заедно с Иван Ташев. След войната е санитарка.

След Междусъюзническата война със семейството си се установява в София, а по-късно в Горна Джумая. Със съпруга си имат седем деца. Четирите момчета са Мирчо (1889 – 1913), загинал като четник, Владимир (1890 – 1918), революционер от ВМОРО, загинал в Първата световна война, Тодор (1892 – 1923), общественик и писател, и Туше (1897 – 1959), също революционер, а трите дъщери са Велика (Лика) Юрукова (†5 септември 1983), педагог и публицист, Ленка и Магда.

След 1925 година със семейството си отново се установява в София. Подпомага в комунистическата дейност сина си Туше и предоставя дома си за убежище на нелегални дейци на Българската комунистическа партия.

Руша Чопова умира в София на 9 юни 1945 година.

Външни препратки 
 Спомени на Катерина Нейнска за баба ѝ Руша Чопова, сестра на Гоце Делчев – 1977 г., публикувано в „Гоце Делчев, Спомени, Документи, Материали“, София, 1978 година

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Руша
Македоно-одрински опълченци
Български революционери от Македония
Родени в Кукуш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Деятелки на ВМОРО